Der Rogers Cup 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. August 2009 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Toronto auch der Rogers Cup 2009 der Damen statt.

Sieger im letzten Jahr war Rafael Nadal, der in diesem Jahr bereits im Viertelfinale ausschied. Das Finale gewann der Brite Andy Murray in drei Sätzen mit 6:74, 7:63, 6:1 gegen Juan Martín del Potro. Für Murray war dies bereits der fünfte Titel im laufenden Jahr sowie sein insgesamt 13. Titel auf der ATP Tour. Im Doppel traten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić zwar zur Titelverteidigung an, schieden jedoch im Halbfinale gegen die späteren Sieger des Turniers, Mahesh Bhupathi und Mark Knowles, aus. Im Finale gewannen die gegen Max Mirny und Andy Ram in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.430.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.000.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. August 2009 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Montreal